|-
| 191901 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 191902 - ||  || 16 ianuarie 2005 ||  || 
|-
| 191903 - ||  || 2 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191904 - ||  || 4 februarie 2005 || Ras || Ras
|-
| 191905 - ||  || 2 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 191906 - ||  || 4 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 191907 - ||  || 4 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 191908 - ||  || 8 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 191909 - ||  || 10 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 191910 - ||  || 11 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 191911 - ||  || 5 aprilie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 191912 - ||  || 14 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191913 - ||  || 8 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191914 - ||  || 29 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191915 - ||  || 29 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 191916 - ||  || 28 iulie 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 191917 - ||  || 29 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 191918 - ||  || 29 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191919 - ||  || 27 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191920 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191921 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191922 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191923 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191924 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191925 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191926 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191927 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191928 - ||  || 25 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 191929 - ||  || 30 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 191930 - ||  || 22 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 191931 - ||  || 7 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 191932 - ||  || 8 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 191933 - ||  || 8 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 191934 - ||  || 6 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 191935 - ||  || 24 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 191936 - ||  || 23 octombrie 2005 ||  || 
|-
| 191937 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191938 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191939 - ||  || 23 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191940 - ||  || 23 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191941 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191942 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191943 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191944 - ||  || 22 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 191945 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 191946 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191947 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191948 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191949 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191950 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191951 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191952 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 191953 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191954 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191955 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191956 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191957 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191958 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191959 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191960 - ||  || 31 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 191961 - ||  || 30 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 191962 - ||  || 22 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 191963 - ||  || 6 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 191964 - ||  || 12 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 191965 - ||  || 14 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 191966 - ||  || 4 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 191967 - ||  || 2 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 191968 - ||  || 4 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191969 - ||  || 5 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 191970 - ||  || 20 noiembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191971 - ||  || 22 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191972 - ||  || 22 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191973 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191974 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191975 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191976 - ||  || 21 noiembrie 2005 ||  || 
|-
| 191977 - ||  || 30 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191978 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 191979 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 191980 - ||  || 22 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191981 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 191982 - ||  || 26 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 191983 - ||  || 26 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191984 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 191985 - ||  || 30 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191986 - ||  || 26 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 191987 - ||  || 30 noiembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 191988 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191989 - ||  || 26 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191990 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191991 - ||  || 2 decembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 191992 - ||  || 1 decembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 191993 - ||  || 1 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191994 - ||  || 2 decembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 191995 - ||  || 4 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191996 - ||  || 2 decembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 191997 - ||  || 5 decembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 191998 - ||  || 5 decembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 191999 - ||  || 6 decembrie 2005 || Kitt Peak
 || Spacewatch
|-
| 192000 - ||  || 5 decembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-